Villefranque (Pyrénées-Atlantiques)
Villefranque (Hautes-Pyrénées)